Gent-Wevelgem 1982 var den 44. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 7. april 1982. Løbet blev vundet af Frank Hoste, efterfulgt af Eddy Vanhaerens og Alfons De Wolf.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1982
Cykelløb i 1982